Rysjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rysjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Rysjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (78,2 ha)
Rysjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (32,5 ha)
Rysjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (74,6 ha)

Se även
Ryasjön
Ryssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn